Corigliano Calabro, commune italienne de la province de Cosenza (Calabre)
 Golfe de Corigliano
 Corigliano d'Otranto, commune italienne de la province de Lecce (Pouilles)